Venture steht für:

 Chevrolet Venture, Automodell der Marke Chevrolet
 Tata Venture, ein Automodell des Herstellers Tata
 Toyota Venture, Automodell der Marke Toyota, siehe Toyota Kijang
 Venture (Magazin), US-amerikanische Wirtschaftsmagazin (seit 1979)
 Venture Science Fiction (Magazin, Vereinigtes Königreich), britisches Science-Fiction-Magazin der 1960er Jahre, herausgegeben von Ronald R. Wickers
 Venture Science Fiction (Magazin, USA), US-amerikanisches Science-Fiction-Magazin der 1950er und 1960er Jahre, herausgegeben von Robert P. Mills
 Venture (Computerspiel), Computeractionspiel aus dem Jahr 1981
 Venture II, Frachter
 Venture Dome, Eisdom im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Venture ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce Venture (* 1985), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Richard Venture (1923–2017), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Joint Venture
 Venture Capital, englische Bezeichnung für Risikokapital